'''Bangunsari kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):

 Bangunsari (Bandar), in de provincie Oost-Java
 Bangunsari (Dolopo), in de provincie Oost-Java
 Bangunsari (Mejayan), in de provincie Oost-Java
 Bangunsari (Pagerruyung), in de provincie Midden-Java
 Bangunsari (Pamarican), in de provincie West-Java
 Bangunsari (Patebon), in de provincie Midden-Java
 Bangunsari (Pacitan), in de provincie Oost-Java
 Bangunsari (Tanjung Sari), in de provincie Lampung